Муниципальный аэропорт Кордова (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в одной миле (1,8 километрах) к востоку от центрального делового района города Кордова (Аляска), США.



Операционная деятельность 
Муниципальный аэропорт Кордова располагается на высоте 4 метра над уровнем моря и эксплуатирует две взлётно-посадочные полосы, одна из которых предназначена для обслуживания гидросамолётов:
 6/24 размерами 549 x 18 метров с гравийным покрытием;
 9W/27W размерами 2438 x 914 метров для гидросамолётов.

За период с 31 декабря 2005 года по 31 декабря 2006 года Муниципальный аэропорт Кордова обработал 8 800 операций взлётов и посадок самолётов (24 операций ежедневно). Из них 60 % пришлось на авиацию общего назначения и 40 % — на рейсы аэротакси.

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски
Валдиз-Кордова